Chi-ning kan syfta på följande platser:

Kina 

 Jining (ort i Kina, Shandong), 
 Jixi (prefekturhuvudort i Kina), Heilongjiang, 
 Jining (ort i Kina, Inre Mongoliet), 

Robotskapade Kinaförgreningar